Jean Boyer peut désigner :
 Jean Boyer (avant 1600-1648), un compositeur et violiste français ;
 Jean Boyer (1901-1965), un réalisateur et auteur français de chansons populaires ;
 Jean Boyer (1901-1981), un footballeur international français ;
 Jean Boyer (1923-2010), un homme politique français ;
 Jean Boyer (1937-), un homme politique français ;
 Jean Boyer (1948-2004), un organiste français.

Voir aussi 
 Jean Naty-Boyer (1932-2013), auteur, compositeur et interprète de chansons pour enfants français.